Piet de Boer (atleet), een Nederlands atleet, Nederlands kampioen 10.000 meter in 1923
Piet de Boer (schaatser), een Nederlands schaatser.
Piet de Boer (voetballer), een Nederlands voetballer.
Piet de Boer (kunstverzamelaar), bijeenbrenger van de collectie P. en N. de Boer
Pieter de Boer (1895), oprichter in 1925 van de Bond van mobilisatie-invaliden en hunne nabestaanden